Almyrós Potamós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Almyrós Potamós (vattendrag i Grekland, lat 35,36, long 24,26), Kreta, 
 Almyrós Potamós (vattendrag i Grekland, lat 35,34, long 25,06), Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar